Velika nagrada Madžarske 2001 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 19. avgusta 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:14,059
| 
|-
! 2
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:14,860
| +0,801
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:14,953
| +0,894
|-
! 4
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:15,095
| +1,036
|-
! 5
| 11
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:15,394
| +1,345
|-
! 6
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:15,411
| +1,352
|-
! 7
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:15,739
| +1,680
|-
! 8
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:15,881
| +1,832
|-
! 9
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:15,906
| +1,847
|-
! 10
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:16,212
| +2,053
|-
! 11
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:16,382
| +2,323
|-
! 12
| 12
|  Jean Alesi
| Jordan-Honda
| 1:16,471
| +2,412
|-
! 13
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:16,543
| +2,484
|-
! 14
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:16,607
| +2,548
|-
! 15
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:16,632
| +2,573
|-
! 16
| 22
|  Heinz-Harald Frentzen
| Prost-Acer
| 1:17,196
| +3,137
|-
! 17
| 8
|  Jenson Button 
| Benetton-Renault
| 1:17,535
| +3,476
|-
! 18
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:17,624
| +3,565
|-
! 19
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 1:18,238
| +4,179
|-
! 20
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:18,258
| +4,199
|-
! 21
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 1:18,389
| +4,330
|-
! 22
| 20
|  Tarso Marques 
| Minardi-European 
| 1:19,139
| +5,080
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 77
| 1:41:49,675
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 77
| + 3,363 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 77
| + 3,940 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 77
| + 49,687 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 77
| + 1:10,293
| 6
| 2
|-
! 6
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 76
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 7
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 76
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 8
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 76
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 9
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 75
| +2 kroga
| 10
|  
|-
! 10
| 12
|  Jean Alesi
| Jordan-Honda
| 75
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 11
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 75
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 12
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 74
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! Ods
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 67
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 22
|  Heinz-Harald Frentzen
| Prost-Acer
| 63
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 63
| Pritisk olja
| 22
|  
|-
! Ods
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 58
| El. sistem
| 11
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 53
| Hidravlika
| 5
|  
|-
! Ods
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 37
| Zavore
| 18
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 34
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 11
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 8
| Zavrten
| 19
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 0
| Zavrten
| 14
|  
|}

Opombe 
S to, 51. zmago, se je Michael Schumacher izenačil z Alainom Prostom na vrhu lestvice zmagovalcev v Formuli 1.

Formula 1 sezona 2001
2001